Dunne ist ein englischer Familienname.

Namensträger 
 Bernard Dunne (* 1980), irischer Boxer
 Cathal Dunne (* 1953), irischer Schlagersänger
 Charles Dunne (* 1993), irischer Fußballspieler

 Dominick Dunne (1925–2009), US-amerikanischer Journalist
 Dominique Dunne (1959–1982), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Edmund Michael Dunne (1864–1929), US-amerikanischer Geistlicher und Bischof von Peoria
 Edward Fitzsimmons Dunne (1853–1937), US-amerikanischer Politiker
 Ellen Dunne (* 1977), österreichische Schriftstellerin
 Finley Peter Dunne (1867–1936), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Griffin Dunne (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Irene Dunne (1898–1990), US-amerikanische Schauspielerin

 Katy Dunne (* 1995), britische Tennisspielerin
 Keiran J. Dunne, US-amerikanischer Wissenschaftler
 Murphy Dunne (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Paddy Dunne (1928–2006), irischer Politiker
 Pat Dunne (1943–2015), irischer Fußballtorhüter und -trainer

 Pecker Dunne (1933–2012), irischer Folk- und Wandermusiker der Pavee
 Pete Dunne (* 1993), britischer Wrestler
 Peter Dunne (* 1954), neuseeländischer Politiker, Minister und Parteigründer der 
 Philip Dunne (1908–1992), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur, Produzent
 Philip Dunne (Politiker) (* 1958), britischer Politiker
 Richard Dunne (* 1979), irischer Fußballspieler
 Robin Dunne (* 1976), kanadischer Schauspieler
 Thomas Raymond Dunne (* 1933), seit 1996 amtierender Lord Lieutenant von Herefordshire
 Tony Dunne (1941–2020), irischer Fußballspieler und -trainer
 Veronica Dunne (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 William Dunne (1920–2002), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von Kitui
 Willie Dunne (* 1933), irischer Marathonläufer

Siehe auch 
 Dunn

Weblinks 
 Dunne bei forebears.io

Familienname
Englischer Personenname